Raupach ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Raupach (1906–1975), deutscher Orgelbauer
 Arndt Raupach (* 1936), deutscher Steuerjurist
 Bernd Raupach (* 1962), deutscher Skilangläufer und -trainer
 Bernhard Raupach (1682–1745), deutscher lutherischer Geistlicher und Kirchenhistoriker
 Christoph Raupach (1686–1758; Pseudonym Veritophilus), deutscher Komponist und Organist
 Erna Raupach-Petersen (1904–1997), deutsche Volksschauspielerin
 Ernst Raupach (1784–1852), deutscher Dramatiker
 Fred Raupach (1908–1942), deutscher Theaterschauspieler
 Friedrich von Raupach (1906–1992), deutscher Geologe
 Gerhard Christoph Raupach (1708–1759), Organist
 Hans Raupach (1903–1997), deutscher Jurist
 Heinrich Raupach, deutscher Fechtsportler
 Hermann Friedrich Raupach (1728–1778), deutscher Komponist
 Hilde Raupach, deutsche Rennrodlerin
 Markus Raupach (* 1974), deutscher Verleger, Fotograf und Autor
 Pauline Raupach (1810–1877), deutsche Schauspielerin und Schriftstellerin
 Wolfgang Raupach-Rudnick (geboren 1946), deutscher Theologe, Autor und Herausgeber zu christlich-jüdischen Themen